Минусинск — станция Абаканского региона Красноярской железной дороги на 404-ом километре дороги Новокузнецк — Абакан — Тайшет, участка Южно-Сибирской магистрали. Находится в рабочем посёлке Зелёный Бор городского округа Минусинск Минусинского района Красноярского края.

Поезда дальнего сообщения 
Через станцию ежедневно проходит скорый поезд 123/124 Красноярск — Абакан. Стоянка поезда длится 4 минуты.

Поезда пригородного сообщения 
На станции останавливается электропоезд Абакан — Кошурниково. До 2010 года также существовал электропоезд с сообщением Красноярск — Абакан, имевший стоянку на этой станции, но впоследствии он был отменён.

Железнодорожные станции и платформы Красноярского края